Фёдор Салтыко́в:
 Салтыков, Фёдор Игнатьевич — воевода Ивана Грозного
 Салтыков, Фёдор Петрович (?—1697) — правитель и воевода Киева.
 Салтыков, Фёдор Степанович (?—1715) — спальник, морской агент в Лондоне.